Taraclia, città della Moldavia capoluogo del distretto omonimo
 Taraclia, comune della Moldavia nel distretto di Căușeni
 Taraclia de Salcie, comune della Moldavia nel distretto di Cahul